Amerikai Egyesült Államok
 High Point (Atlanta), Florida
 High Point (Delaware)
 High Point (Észak-Karolina)
 High Point (Hernando megye, Florida)
 High Point (Palm Beach megye, Florida)
 High Point (Georgia)
 High Point (Jenkinsville), Dél-Karolina
 High Point (Kalifornia)
 High Point (Missouri)
 High Point (New Jersey)
 High Point (Washington)